Пайта ( — «сорочка») — діалектна назва верхнього одягу для активного дозвілля, переважно з трикотажу, розповсюджена на півдні та сході України, зокрема в Криму та Донецьку.

Історія 
Назва походить з фінської мови, ще вікінги носили подовжені просторі сорочки, які відмінно зберігали тепло. В епоху СРСР контрабандисти, які приторговували дефіцитним закордонним одягом, увезли це поняття до України. У Фінляндії вони закуповували спортивні вироби місцевого виробництва, які потом продавали радянським модникам. Як результат, термін «пайта» пішов у народ і перетворився на синонім верхнього одягу в спортивному стилі.

Пайта може означати кофту, гуді або толстовку.

Буває:
 з блискавкою, на ґудзиках або зовсім без застібок;
 довга, коротка та ультракоротка;
 з кишенями з боків, або великою здвоєною кишенею на животі;
 з каптуром або без.

Примітки 

Одяг
Плечові вироби
Верхній одяг